Вышеславский — русская фамилия. Известные носители:

 Вышеславский, Глеб Анатольевич (род. 1962) — украинский художник-авангардист, медиа-художник, живописец и искусствовед.
 Вышеславский, Леонид Николаевич (1914—2002) — советский украинский поэт и литературовед, переводчик, педагог.